Jezierzyce peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Jezierzyce, un village.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Jezierzyce, un village.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 Jezierzyce, un village du powiat de Myślibórz ;
 Jezierzyce, un village du powiat de Świdwin ;
 Jezierzyce, un quartier de la ville de Szczecin.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Jezierzyce, un village.